Cytolaimium är ett släkte av rundmaskar. Cytolaimium ingår i familjen Trefusiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Cytolaimium